Desa Gadog kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gadog (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 107,05), Jawa Barat, 
 Desa Gadog (administrativ by i Indonesien, lat -6,66, long 106,87), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar